MTG puede referirse a:
 Meteosat de Tercera Generación, un programa europeo de satélites meteorológicos;
Magic: The Gathering, un juego de cartas coleccionables traducido al castellano como Magic: el encuentro;
 Publimetro, un periódico latinoamericano gratuito que se llamó MTG durante un breve periodo.